Максим Алексеевич Гребнев (род. 9 января 2002 года в г. Подпорожье) — российский игрок в настольный теннис, член национальной сборной России. Чемпион Европы в парном разряде 2020 года. Серебряный призёр командного чемпионата Европы 2021 года. Серебряный и бронзовый призёр молодёжного (до 21 года) чемпионата Европы 2021 года. Трёхкратный чемпион России по настольному теннису в парном разряде (2019, 2021, 2022), серебряный призёр чемпионата России 2021 года в одиночном разряде. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Максим Гребнев начал заниматься настольным теннисом в 7 лет в подпорожской детско-юношеской спортивной школе, где его тренером была Светлана Моисеева. В 2016 году, в возрасте 14 лет, Максиму Гребневу присвоено спортивное звание «Мастер спорта России». Затем тренировался под руководством Татьяны Шевченко и Андрея Комова в спортивной школе олимпийского резерва «Ника» в пос. Сиверский Гатчинского района.

Максим Гребнев учится в гатчинском педагогическом колледже им. К. Д. Ушинского.

Стиль игры 
Максим Гребнев играет европейской хваткой в атакующем стиле. Игровая рука — правая. В сезоне 2019/20 подписал контракт с фирмой «Donic», использует накладки «Bluegrip C2» этой фирмы на основании «True Carbon».

Клубная карьера 
Первый клуб, за который выступал Максим Гребнев, — клуб «НИКА», который играл в Высшей лиге Континентального Кубка ФНТР. В 2018 году Максим Гребнев играл в основном составе краснодарской команды «КУБАНЬ-СЕДИН» в российской Премьер-лиге. В конце 2018 года М. Гребнев подписал контракт с клубом «TTC Fortuna Passau» из второй лиги Германии. В 2020 году М. Гребнев играл за клуб «TTC OE Bad Homburg 1987 e.V.» в Бундеслиге. В сезоне 2021 г. М. Гребнев подписал контракт с немецким клубом «TSV Bad Konigshofen».

Спортивная карьера

Юниорские и детско-юношеские спортивные достижения 
 Максим Гребнев и Владимир Сидоренко являются чемпионами мира по настольному теннису 2021 года в парном разряде среди юношей до 19 лет.
 Максим Гребнев и Лев Кацман дважды завоевывали золото чемпионата Европы по настольному теннису среди юношей в парном разряде: в 2018 и в 2019 годах.
 Максим Гребнев и Лев Кацман являются вице-чемпионами мира по настольному теннису среди юношей 2018 года в парном разряде.

В профессионалах 
 Член национальной сборной России;
 Трёхкратный чемпион России по настольному теннису в парном разряде в паре с Львом Кацманом (2019, 2021, 2022) ;
 Серебряный призёр чемпионата России 2021 года в одиночном разряде;
 Чемпион Европы в парном разряде в паре с Львом Кацманом (2020);
 Серебряный призёр чемпионата Европы по настольному теннису среди команд 2021 (Клуж-Напока). В состав команды входили Лев Кацман, Владимир Сидоренко и Кирилл Скачков с Александром Шибаевым в качестве запасных игроков.
 Серебряный и бронзовый призёр молодёжного (до 21 года) чемпионата Европы 2021 года (г. Спа, Бельгия) в одиночном разряде и парном разряде, соответственно. В парном разряде играл вместе с Львом Кацманом.

Примечания

Ссылки 
 
 

Игроки в настольный теннис России
Чемпионы России по настольному теннису